Lazier ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Lazier (* 1971), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Buddy Lazier (* 1967), US-amerikanischer Rennfahrer
 Jaques Lazier (* 1971), US-amerikanischer Rennfahrer